HVTV oder H.V.T.V. steht für:

 Heimat- und Volkstrachtenverein, siehe Trachtenverein
 Hermosa Valley TV
 High Vision Television
 Hopewell Valley TV

HVtV  steht für:
 Hauptverteiler-Vermittlungstechnikseite

HVTV